Буянов, Михаил:
 
 Буянов, Михаил Кондратьевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.